

Sigle 
 Intra Uterine Device  – Spirale intrauterina
 Iuris Utriusque Doctor  – Dottore in diritto civile e in diritto canonico (utilizzato in documenti storici, specie nella titolatura ecclesiastica)

Codici 
 IUD – codice aeroportuale IATA della base aerea Al Udeid di Doha (Qatar)